Pulec může být:

 pulec – larva žab
 pulec (Agonus) – rod ryb Agonus z čeledi broníkovitých
 pulec obrněný (Agonus cataphractus)

příjmení osob
 Pulec (příjmení)